BiH:
 Buna (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar, BiH
 Buna (rijeka), rijeka kod Mostara, izvore podno Veleža
 Buna (pleme), papuansko pleme s Nove Gvineje
 Buna (jezik), jezik istoimenog plemena porodice Torricelli